Примера Дивисион, също така позната като Ла Лига или Ла Лига Сантандер (заради спонсорски договорености със Сантандер), е дивизията от най-високо ниво на професионалната футболна лига на Испания. От 50-те години на XX век „Реал Мадрид“ (35 титли) и „Барселона“ (26 титли) доминират в това първенство. Другите отбори, печелили първенството, са „Атлетико Мадрид“, „Атлетик Билбао“, „Валенсия“, „Реал Сосиедад“, „Реал Бетис“, „Депортиво Ла Коруня“ и „Севиля“. Ла Лига се смята за едно от най-силните първенства в Европа заедно с италианската Серия А, германската Бундеслига и английската Премиършип.

Отбори сезон 2020/2021 

 Алавес (15-о място)
 Атлетик Билбао (9-о място)
 Атлетико Мадрид (Шампион)
 Барселона (3-то място)
 Кадис (12-о място)
 Селта (8-о място)
 Ейбар (20-о място) (Изпада)
 Хетафе (16-о място)
 Гранада (10-о място)
 Уеска (18-о място) (Изпада)
 Леванте (14-о място)
 Осасуна (11-о място)
 Реал Бетис (6-о място)
 Реал Мадрид (2-ро място)
 Реал Сосиедад (5-о място)
 Севиля (4-то място)
 Валенсия (13-о място)
 Реал Валядолид (19-о място) (Изпада)
 Виляреал (7-о място)
 Елче (17-о място)

Класирали се в Примера дивисион след края на сезон 2019/20 
 Кадис
 Уеска
 Елче

Изпаднали в Сегунда дивисион след края на сезон 2019/20 
 Еспаньол
 Майорка
 Леганес

Период на провеждане на сезон 2020/21 
Сезонът започва на 12 септември 2020 година и трябва да завърши на 23 май 2021 година. Първият мач за сезона е Ейбар – Селта (0:0) на 12 септември 2020 г. в 17:00 българско време (16:00 испанско време), като в 87-ата минута Папе Диоп от Ейбар получава втори жълт и респективно червен картон.

Отбори сезон 2019/2020 

 Атлетик Билбао (11-о място)
 Атлетико Мадрид (3-то място)
 Барселона (2-ро място)
 Еспаньол (20-о място) (Изпада)
 Хетафе (8-о място)
 Леванте (12-о място)
 Реал Бетис (15-о място)
 Реал Мадрид (Шампион)
 Севиля (4-то място)
 Селта (17-о място)
 Валенсия (9-о място)
 Виляреал (5-о място)
 Реал Сосиедад (6-о място)
 Гранада (7-о място)
 Майорка (19-о място) (Изпада)
 Алавес (16-о място)
 Ейбар (14-о място)
 Леганес (18-о място) (Изпада)
 Реал Валядолид (13-о място)
 Осасуна (10-о място)

Класирали се в Примера дивисион след края на сезон 2018/19 
 Гранада
 Майорка
 Осасуна

Изпаднали в Сегунда дивисион след края на сезон 2018/19 
 Жирона
 Уеска
 Райо Валекано

Период на провеждане на сезон 2019/20 
Сезонът започва на 16 август 2019 г. и трябваше да завърши на 24 май 2020 година, но заради пандемията от коронавирус първенството е временно прекратено през март 2020 г., след изиграването на мачовете от 27 кръг. Официално първенството се подновява на 11 юни 2020 г. с мачът Севиля – Реал Бетис (2:0). Първият мач за сезона е Атлетик Билбао – Барселона (1:0) на 16 август 2019 г. в 22:00 българско време (21:00 испанско време). На 19 юли 2020 г. е изигран последният 38-и кръг. В него играят Алавес – Барселона (0:5), Реал Валядолид – Реал Бетис (2:0), Виляреал – Ейбар (4:0), Атлетико Мадрид – Реал Сосиедад (1:1), Еспаньол –  Селта (0:0), Гранада – Атлетик Билбао (4:0), Леганес – Реал Мадрид (2:2), Леванте – Хетафе (1:0), Осасуна – Майорка (2:2), Севиля – Валенсия (1:0).

Отбори сезон 2018/2019 

  Атлетик Билбао (8-о място)
  Атлетико Мадрид (2-ро място)
  Барселона (Шампион)
  Еспаньол (7-о място)
  Хетафе (5-о място)
  Леванте (15-о място)
  Реал Бѐтис (10-о място)
  Реал Мадрид (3-то място)
  Севиля (6-о място)
  Селта (17-о място)
  Валенсия (4-то място)
  Виляреал (14-о място)
 Реал Сосиедад (9-о място)
 Жирона (Изпада) (18-о място)
 Уеска (Изпада) (19-о място)
 Алавес (11-о място)
 Ейбар (12-о място)
 Леганес (13-о място)
 Реал Валядолид (16-о място)
 Райо Валекано (Изпада) (20-о място)

Период на провеждане на сезон 2018/19 и статистическа информация 
Сезонът започва на 17 август 2018 г. и завършва на 19 май 2019 година. Първият мач за сезона е Жирона – Реал Валядолид (0:0) на 17 август 2018 г. от 21:15 българско време (20:15 испанско време). Последният мач за сезона е Ейбар – Барселона (2:2) на 19 май 2019 г. от 17:15 българско време (16:15 испанско време). За първи път се използва системата за видеоповторения – ВАР.

Класирали се в Примера дивисион след края на сезон 2017/18 
 Райо Валекано
 Уеска
 Реал Валядолид

Изпаднали в Сегунда дивисион след края на сезон 2017/18 
 Депортиво Ла Коруня
 Лас Палмас
 Малага

Шампиони 
<div style="height:512px; overflow-y:auto; margin:0 auto; border:1px solid #BBB">
{| class="wikitable" width=100%;
!width=2%|Година
!width=15%|Победител
!width=14%|Втори
!width=14%|Трети
!width=20%|Голмайстор
!width=10%|Клуб
!width=1%|Гол
!width=21%|Треньор
|-
| 1929
| ]]| Реал М
| Атлетик Б
|
|
|
|  Рома Форнс
|-
| 1929/30
| Атлетик Б| Барселона
| Аренас Клуб
|
|
|
|  Фред Пентланд
|-
| 1930/31
| Атлетик Б| Сантандер
| Реал Сосиедад
|
|
|
|
|-
| 1931/32
| Реал М| Атлетик Б
| Барселона
|
|
|
|  Липо Хертцка
|-
| 1932/33
| Реал М| Атлетик Б
| Еспаньол
|
|
|
|  Робърт Фърст
|-
| 1933/34
| Атлетик Б| Реал М
| Сантандер
|
|
|
|  Патрисио Сайседо
|-
| 1934/35
| Бетис Баломпие| Реал М
| Овиедо
|
|
|
|  Патрик О'Конъл
|-
| 1935/36
| Атлетик Б| Реал М
| Овиедо
|
|
|
|  Уилям Гарбут
|-
| 1936/39
|colspan=3 align=center|Испанската гражданска война
|-
| 1939/40
| Атлетико Авиасион| Севиля
| Атлетик Б
|
|
|
|  Рикардо Замора
|-
| 1940/41
| Атлетико Авиасион| Атлетик Б
| Валенсия
|
|
|
|  Рикардо Замора Рамон Лафуенте
|-
| 1941/42
| Валенсия| Реал М
| Атлетико Авиасион
|
|
|
|  Рамон Енсинас Диос
|-
| 1942/43
| Атлетик Б| Севиля
| Барселона
|
|
|
|  Хуан Уркизу
|-
| 1943/44
| Валенсия| Атлетико Авиасион
| Севиля
|
|
|
|  Едуардо Кубелс
|-
| 1944/45
| Барселона| Реал М
| Атлетико Авиасион
|
|
|
|  Хосеп Самитиер
|-
| 1945/46
| Севиля| Барселона
| Атлетик Б
|
|
|
|  Рамон Енсинас
|-
| 1946/47
| Валенсия| Атлетик Б
| Атлетико Авиасион
|
|
|
|  Луис Касас Пасарин
|-
| 1947/48
| Барселона| Валенсия
| Атлетико М
|
|
|
|  Енрике Фернандес
|-
| 1948/49
| Барселона| Валенсия
| Реал М
|
|
|
|  Енрике Фернандес
|-
| 1949/50
| Атлетико М| Депортиво
| Валенсия
|
|
|
|  Хеленио Херера
|-
| 1950/51
| Атлетико М| Севиля
| Валенсия
|
|
|
|  Хеленио Херера
|-
| 1951/52
| Барселона| Атлетик Б
| Реал М
|
|
|
|  Фердинанд Даучик
|-
| 1952/53
| Барселона| Валенсия
| Реал М
|
|
|
|
|-
| 1953/54
| Реал М| Барселона
| Валенсия
|
|
|
|  Енрике Фернандес
|-
| 1954/55
| Реал М| Барселона
| Атлетик Б
|
|
|
|  Хосе Виялонга
|-
| 1955/56
| Атлетик Б| Барселона
| Реал М
|
|
|
|  Фернандо Даучик
|-
| 1956/57
| Реал М| Севиля
| Барселона
|
|
|
|  Хосе Виялонга
|-
| 1957/58
| Реал М| Атлетико М
| Барселона
|
|
|
|  Луис Карниля
|-
| 1958/59
| Барселона| Реал М
| Атлетик Б
|
|
|
|  Хеленио Херера
|-
| 1959/60
| Барселона| Реал М
| Атлетик Б
|
|
|
|  Хеленио Херера
|-
| 1960/61
| Реал М| Атлетико М
| Барселона
|
|
|
|  Мигел Муньос
|-
| 1961/62
| Реал М| Барселона
| Атлетико М
|
|
|
|  Мигел Муньос
|-
| 1962/63
| Реал М| Атлетико М
| Овиедо
|
|
|
|  Мигел Муньос
|-
| 1963/64
| Реал М| Барселона
| Реал Бетис
|
|
|
|  Мигел Муньос
|-
| 1964/65
| Реал М| Атлетико М
| Реал Сарагоса
|
|
|
|  Мигел Муньос
|-
| 1965/66
| Атлетико М| Реал М
| Барселона
|
|
|
|  Доминго Белмания
|-
| 1966/67
| Реал М| Барселона
| Еспаньол
|
|
|
|  Мигел Муньос
|-
| 1967/68
| Реал М| Барселона
| Лас Палмас
|
|
|
|  Мигел Муньос
|-
| 1968/69
| Реал М| Лас Палмас
| Барселона
|
|
|
|  Мигел Муньос
|-
| 1969/70
| Атлетико М| Атлетик Б
| Севиля
|
|
|
|  Марсел Доминго
|-
| 1970/71
| Валенсия| Барселона
| Атлетико М
|
|
|
|  Ди Стефано
|-
| 1971/72
| Реал М| Валенсия
| Барселона
|
|
|
|  Мигел Муньос
|-
| 1972/73
| Атлетико М| Барселона
| Еспаньол
|
|
|
|  Макс Меркел
|-
| 1973/74
| Барселона| Атлетико М
| Реал Сарагоса
|
|
|
|  Ринус Микелс
|-
| 1974/75
| Реал М| Реал Сарагоса
| Барселона
|
|
|
|  Милян Милянич
|-
| 1975/76
| Реал М| Барселона
| Атлетико М
|
|
|
|  Милян Милянич
|-
| 1976/77
| Атлетико М| Барселона
| Атлетик Б
|
|
|
|  Луис Арагонес
|-
| 1977/78
| Реал М| Барселона
| Атлетик Б
|
|
|
|  Милян Милянич Луис Моловни
|-
| 1978/79
| Реал М| Спортинг Хихон
| Атлетико М
|
|
|
|  Луис Моловни
|-
| 1979/80
| Реал М| Реал Сосиедад
| Спортинг Хихон
|
|
|
|  Вуядин Бошков
|-
| 1980/81
| Реал Сосиедад| Реал М
| Атлетико М
|
|
|
|  Алберто Ормаетхеа
|-
| 1981/82
| Реал Сосиедад| Барселона
| Реал М
|
|
|
|  Алберто Ормаетхеа
|-
| 1982/83
| Атлетик Б| Реал М
| Атлетико М
|
|
|
|  Хавиер Клементе
|-
| 1983/84
| Атлетик Б| Реал М
| Барселона
|
|
|
|  Хавиер Клементе
|-
| 1984/85
| Барселона| Атлетико М
| Атлетик Б
|
|
|
|  Тери Венебълс
|-
| 1985/86
| Реал М| Барселона
| Атлетик Б
|
|
|
|  Амансио Луис Моловни
|-
| 1986/87
| Реал М| Барселона
| Еспаньол
|
|
|
|  Лео Беенхакер
|-
| 1987/88
| Реал М| Реал Сосиедад
| Атлетико М
|
|
|
|  Лео Беенхакер
|-
| 1988/89
| Реал М| Барселона
| Валенсия
|
|
|
|  Лео Беенхакер
|-
| 1989/90
| Реал М| Валенсия
| Барселона
|
|
|
|  Джон Тошак
|-
| 1990/91
| Барселона| Атлетико М
| Реал М
|
|
|
|  Йохан Кройф
|-
| 1991/92
| Барселона| Реал М
| Атлетико М
|
|
|
|  Йохан Кройф
|-
| 1992/93
| Барселона| Реал М
| Депортиво
|
|
|
|  Йохан Кройф
|-
| 1993/94
| Барселона| Депортиво
| Реал Сарагоса
|
|
|
|  Йохан Кройф
|-
| 1994/95
| Реал М| Депортиво
| Реал Бетис
|
|
|
|  Хорхе Валдано
|-
| 1995/96
| Атлетико М| Валенсия
| Барселона
|
|
|
|  Радомир Антич
|-
| 1996/97
| Реал М| Барселона
| Депортиво
|
|
|
|  Фабио Капело
|-
| 1997/98
| Барселона| Атлетик Б
| Реал Сосиедад
|
|
|
|  Луис ван Гаал
|-
| 1998/99
| Барселона| Реал М
| Майорка
|
|
|
|  Луис ван Гаал
|-
| 1999/00
| Депортиво| Барселона
| Валенсия
| style="font-size: 90%;"|  Салва Балеста
| style="font-size: 90%;"| Сантандер
| 27
|  Хавиер Ирурета
|-
| 2000/01
| Реал М| Депортиво
| Майорка
| style="font-size: 90%;"|  Раул
| style="font-size: 90%;"| Реал М
| 24
|  Висенте дел Боске
|-
| 2001/02
| Валенсия| Депортиво
| Реал М
| style="font-size: 90%;"|  Диего Тристан
| style="font-size: 90%;"| Депортиво
| 21
|  Рафаел Бенитес
|-
| 2002/03
| Реал М| Реал Сосиедад
| Депортиво
| style="font-size: 90%;"|  Рой Макай
| style="font-size: 90%;"| Депортиво
| 29
|  Висенте дел Боске
|-
| 2003/04
| Валенсия| Барселона
| Депортиво
| style="font-size: 90%;"|  Роналдо
| style="font-size: 90%;"| Реал М
| 24
|  Рафаел Бенитес
|-
| 2004/05
| Барселона| Реал М
| Виляреал
| style="font-size: 90%;"|  Диего Форлан
| style="font-size: 90%;"| Виляреал
| 25
|  Франк Рийкард
|-
| 2005/06
| Барселона| Реал М
| Валенсия
| style="font-size: 90%;"|  Самуел Ето'о
| style="font-size: 90%;"| Барселона
| 26
|  Франк Рийкард
|-
| 2006/07
| Реал М| Барселона
| Севиля
| style="font-size: 90%;"|  Рууд ван Нистелрой
| style="font-size: 90%;"| Реал М
| 25
|  Фабио Капело
|-
| 2007/08
| Реал М| Виляреал
| Барселона
| style="font-size: 90%;"|  Дани Гуиса
| style="font-size: 90%;"| Майорка
| 27
|  Бернд Шустер
|-
| 2008/09
| Барселона| Реал М
| Севиля
| style="font-size: 90%;"|  Диего Форлан
| style="font-size: 90%;"| Атлетико
| 32
|  Хосеп Гуардиола
|-
| 2009/10
| Барселона| Реал М
| Валенсия
| style="font-size: 90%;"|  Лионел Меси
| style="font-size: 90%;"| Барселона
| 34
|  Хосеп Гуардиола
|-
| 2010/11
| Барселона| Реал М
| Валенсия
| style="font-size: 90%;"|  Кристиано Роналдо
| style="font-size: 90%;"| Реал М
| 40
|  Хосеп Гуардиола
|-
| 2011/12
| Реал М| Барселона
| Валенсия
| style="font-size: 90%;"|  Лионел Меси
| style="font-size: 90%;"| Барселона
| 50
|  Жозе Моуриньо
|-
| 2012/13
| Барселона| Реал М
| Атлетико М
| style="font-size: 90%;"|  Лионел Меси
| style="font-size: 90%;"| Барселона
| 46
|  Тито Виланова
|-
| 2013/14
| Атлетико М| Барселона
| Реал М
| style="font-size: 90%;"|  Кристиано Роналдо
| style="font-size: 90%;"| Реал М
| 31
|  Диего Симеоне
|-
| 2014/15
| Барселона| Реал М
| Атлетико М
| style="font-size: 90%;"|  Кристиано Роналдо
| style="font-size: 90%;"| Реал М
| 48
|  Луис Енрике
|-
| 2015/16
| Барселона| Реал М
| Атлетико М
| style="font-size: 90%;"|  Луис Суарес
| style="font-size: 90%;"| Барселона
| 40
|  Луис Енрике
|-
| 2016/17
| Реал М| Барселона
| Атлетико М
| style="font-size: 90%;"|  Лионел Меси
| style="font-size: 90%;"| Барселона
| 37
|  Зинедин Зидан
|-
| 2017/18
| Барселона| Атлетико М
| Реал М
| style="font-size: 90%;"|  Лионел Меси
| style="font-size: 90%;"| Барселона
| 34
|  Ернесто Валверде
|-
| 2018/19
|  Барселона| Атлетико М
| Реал М
| style="font-size: 90%;"|  Лионел Меси
| style="font-size: 90%;"| Барселона
| 36
|  Ернесто Валверде
|-
| 2019/20
| Реал М'''
| Барселона
| Атлетико М
| style="font-size: 90%;"|  Лионел Меси
| style="font-size: 90%;"| Барселона
| 26
|  Зинедин Зидан
|}
</div>

 Шампиони по клубове 

 Класиране в ранглистата на УЕФА 
 Ла лига Информацията е актуална към 03.01.2019 Клубно класиране Информацията е актуална към 6 юни 2014 г.''

Почетни листи

Участия 
 До 21 март 2021 г.

Голмайстори 
 До 16 май 2021 г.

Носители на Златната топка

Българи участвали в Примера дивисион

Вижте също 
 Списък на тв операторите излъчващи първенството

Източници